Нко () — семнадцатый блок стандарта Юникод. Содержит буквы письменности нко, использовавшиеся для языков манден Западной Африки, включая бамана, дьюла, манинка, мандинка и кангбе (общий литературный язык, также известный как язык нко).

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | НкоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+07Cx
| title="U+07C0: NKO DIGIT ZERO" | 
| title="U+07C1: NKO DIGIT ONE" | 
| title="U+07C2: NKO DIGIT TWO" | 
| title="U+07C3: NKO DIGIT THREE" | 
| title="U+07C4: NKO DIGIT FOUR" | 
| title="U+07C5: NKO DIGIT FIVE" | 
| title="U+07C6: NKO DIGIT SIX" | 
| title="U+07C7: NKO DIGIT SEVEN" | 
| title="U+07C8: NKO DIGIT EIGHT" | 
| title="U+07C9: NKO DIGIT NINE" | 
| title="U+07CA: NKO LETTER A" | 
| title="U+07CB: NKO LETTER EE" | 
| title="U+07CC: NKO LETTER I" | 
| title="U+07CD: NKO LETTER E" | 
| title="U+07CE: NKO LETTER U" | 
| title="U+07CF: NKO LETTER OO" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+07Dx
| title="U+07D0: NKO LETTER O" | 
| title="U+07D1: NKO LETTER DAGBASINNA" | 
| title="U+07D2: NKO LETTER N" | 
| title="U+07D3: NKO LETTER BA" | 
| title="U+07D4: NKO LETTER PA" | 
| title="U+07D5: NKO LETTER TA" | 
| title="U+07D6: NKO LETTER JA" | 
| title="U+07D7: NKO LETTER CHA" | 
| title="U+07D8: NKO LETTER DA" | 
| title="U+07D9: NKO LETTER RA" | 
| title="U+07DA: NKO LETTER RRA" | 
| title="U+07DB: NKO LETTER SA" | 
| title="U+07DC: NKO LETTER GBA" | 
| title="U+07DD: NKO LETTER FA" | 
| title="U+07DE: NKO LETTER KA" | 
| title="U+07DF: NKO LETTER LA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+07Ex
| title="U+07E0: NKO LETTER NA WOLOSO" | 
| title="U+07E1: NKO LETTER MA" | 
| title="U+07E2: NKO LETTER NYA" | 
| title="U+07E3: NKO LETTER NA" | 
| title="U+07E4: NKO LETTER HA" | 
| title="U+07E5: NKO LETTER WA" | 
| title="U+07E6: NKO LETTER YA" | 
| title="U+07E7: NKO LETTER NYA WOLOSO" | 
| title="U+07E8: NKO LETTER JONA JA" | 
| title="U+07E9: NKO LETTER JONA CHA" | 
| title="U+07EA: NKO LETTER JONA RA" | 
| title="U+07EB: NKO COMBINING SHORT HIGH TONE" | 
| title="U+07EC: NKO COMBINING SHORT LOW TONE" | 
| title="U+07ED: NKO COMBINING SHORT RISING TONE" | 
| title="U+07EE: NKO COMBINING LONG DESCENDING TONE" | 
| title="U+07EF: NKO COMBINING LONG HIGH TONE" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+07Fx
| title="U+07F0: NKO COMBINING LONG LOW TONE" | 
| title="U+07F1: NKO COMBINING LONG RISING TONE" | 
| title="U+07F2: NKO COMBINING NASALIZATION MARK" | 
| title="U+07F3: NKO COMBINING DOUBLE DOT ABOVE" | 
| title="U+07F4: NKO HIGH TONE APOSTROPHE" | 
| title="U+07F5: NKO LOW TONE APOSTROPHE" | 
| title="U+07F6: NKO SYMBOL OO DENNEN" | 
| title="U+07F7: NKO SYMBOL GBAKURUNEN" | 
| title="U+07F8: NKO COMMA" | 
| title="U+07F9: NKO EXCLAMATION MARK" | 
| title="U+07FA: NKO LAJANYALAN" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+07FD: NKO DANTAYALAN" | 
| title="U+07FE: NKO DOROME SIGN" | 
| title="U+07FF: NKO TAMAN SIGN" | 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания